

Taksonomia 
 eunomia – polska nazwa gatunkowa, np. Dostojka eunomia
 eunomia – łacińska nazwa gatunkowa, np. Boloria eunomia

Inne 
 Eunomia – planetoida o numerze katalogowym 15
 Eunomia – imię żeńskie

Zobacz też 
 Rodzina planetoidy Eunomia